2 Fast 2 Furious – film del 2003 diretto da John Singleton
 2 Fast 2 Furious – colonna sonora dell'omonimo film
 2 Fast 2 Furious – videogioco simulatore di guida del 2004 sviluppato da Digital Bridges e pubblicato da dbi Games